Peter Jonsson kan syfta på

 Peter Jonsson (Bååt), riddare och riksråd under 1300-talet, tillhörde ätten Bååt
 Peter Jonsson (militär)
 Peter Jonsson (politiker)
 Peter Jonsson (sportjournalist)
 Peter Jonsson (Sveriges Man 2011)